Braunmüller ist der Familienname folgender Personen:

 Benedikt Braunmüller (1825–1898), deutscher Historiker, Benediktiner und Abt im bayerischen Kloster Metten

 Kurt Braunmüller (* 1948), deutscher Germanist

Siehe auch:

 Braumüller